

Culture et société 
 Hallo signifie « Allô » dans différentes langues (afrikaans, allemand, estonien, frison, néerlandais et norvégien).
 Hallo signifie aussi « Salut ! » en allemand.

Patronyme 

 Charles-Jean Hallo, (1882-1969), un peintre, dessinateur, illustrateur, graveur et photographe français ;
 Jean Hallo, (1915-), un officier français ;
 Mulugeta Hallo, un des 112 membres du Conseil de la Fédération éthiopien.